Baileyton ist der Name mehrerer Orte in den USA:

Baileyton (Alabama)
Baileyton (Tennessee)

Siehe auch:
Baileytown